Годінешть () — комуна в Румунії, у повіті Горж.
 Годінешть () — село в Румунії, у повіті Горж. Входить до складу комуни Годінешть.
 Годінешть () — село в Румунії, у повіті Хунедоара. Входить до складу комуни Зам.